Де́ннис Си́дни Ва́йоллет (; , Манчестер, Англия — , Джэксонвилл, Флорида, США) — английский футболист, нападающий. Считается одним из наиболее недооценённых английских нападающих всех времён.

Клубная карьера 
Вайоллет перешёл в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 1949 года.  Его приняли в молодёжную команду, а в 1950 году он подписал профессиональный контракт с клубом. Деннис дебютировал за «Юнайтед» в принципиальной встрече против «Ньюкасл Юнайтед» 11 апреля 1953 года.

Вместе с Томми Тейлором Вайоллет составлял пару нападающих в составе «малышей Басби» 1950-х годов. Деннис сыграл большую роль в выигрыше «Манчестером» двух чемпионских титулов в сезонах 1955/56 и 1956/57.  Всего за свою карьеру в «Юнайтед» он забил 178 голов в 291 матче. Вайоллет был невысоким футболистом хрупкого телосложения, но обладал высокой скоростью и отличным контролем мяча, сформировав грозную ударную силу с высоким Томми Тейлором. Он выжил после Мюнхенской авиакатастрофы 1958 года и продолжал демонстрировать свой высокий класс: в сезоне 1959/60 он забил 32 гола в 36 матчах (клубный рекорд). Он сыграл лишь два матча за сборную Англии: против Венгрии (поражение) и Люксембурга (победа, забил один гол).

В 1962 году Мэтт Басби, к всеобщему удивлению, продал 28-летнего Вайоллета в «Сток Сити» за 22 000 фунтов. Главный тренер «Сток Сити» Тони Вэддингтон перестраивал команду, в которой выступали как опытные футболисты вроде Стэнли Мэтьюза и Джеки Муди, так и восходящие  Джон Ричи и Эрик Скилс. В «Сток Сити» Вайоллет выступал в основном на позиции полузащитника. С «гончарами» он выиграл Второй дивизион в сезоне 1962/63 и стал финалистом Кубка Футбольной лиги в 1964 году. Всего Деннис провёл 207 матчей за «Сток Сити» (из них один — выйдя на замену) и  забил 66 мячей. В 1967 году прошёл его прощальный матч.

Вскоре после своего отъезда с «Виктория Граунд» Вайоллет решил возобновить футбольную карьеру и перешёл на один сезон в «Балтимор Бэйс», выступающий в Североамериканской футбольной лиге.

По возвращении в Англию Вайоллет играл в «Уиттон Альбион», а затем в «Линфилде» в качестве играющего тренера, с которым выиграл Кубок Северной Ирландии в 1970 году. После этого он завершил карьеру игрока и короткое время поработал в качестве тренера «Престон Норт Энд» и «Кру Александра» в 1971 году.

В 1980-е годы Вайоллет переехал во Флориду, где работал сначала в качестве помощника тренера, а затем и главного тренера «Джэксонвилл Тимен» в Американской футбольной лиге. С 1990 по 1995 годы Вайоллет тренировал команду «Дельфины» Джэксонвиллского Университета. После этого он возглавил «Ричмонд Кикерс» и взял с ними «дубль» в 1995 году (выиграв USISL Premier League и Кубок США). Он руководил «Ричмондом» ещё два сезона, после чего тренировал «Джэксонвилл Сайклонс» до 6 марта 1999 года, когда он скончался от рака в возрасте 65 лет в Джэксонвилле, Флорида.

Карьера в сборной

Матчи Вайоллета за сборную Англии 

Итого: 2 матча / 1 гол; 1 победа, 1 поражение.

Достижения 
Командные достижения

 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Первого дивизиона (2): 1955/56, 1956/57
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 1956, 1957
 Итого: 4 трофея

 Сток Сити
 Чемпион Второго дивизиона: 1962/63
 Итого: 1 трофей

 Линфилд
 Обладатель Кубка Северной Ирландии: 1970
 Итого: 1 трофей

Личные достижения
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 1960
 Лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов: 1957
 Рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по количеству голов в сезоне лиги: 32 гола
 Включён в Зал славы Американской футбольной лиги: 2002

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сайт памяти Денниса Вайоллета 
 Профиль на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Балтимор Бэйс»
Игроки ФК «Линфилд»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Уиттон Альбион»
Футбольные тренеры Англии
Тренеры ФК «Кру Александра»
Тренеры ФК «Вашингтон Дипломатс»
Тренеры ФК «Линфилд»
Тренеры ФК «Престон Норт Энд»
Выжившие в авиакатастрофах